Фідель — ім'я. Відомі носії:
 Фідель Кастро - кубинський вождь
 Фідель Вальдес Рамос - філіппінський вождь
 Фідель Ла Барба - американський боксер
 Фідель — — прізвище. Відомі носії:
Бред Айра Фідель - американський композитор
Фідель - музичний інструмент